Torma (gemeente), een vroegere gemeente in de Estische provincie Jõgevamaa
Torma (plaats), de hoofdplaats van die gemeente
Torma (cake), een soort cake in Tibet

Zie ook 
 Tõrma